Андре́й Бело́в:
 Белов, Андрей Васильевич (1928—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Белов, Андрей Иванович (1917—2001) — советский маршал войск связи.